Суперкубок Росії з футболу 2006 — 4-й розіграш турніру. Матч відбувся 11 березня 2006 року між чемпіоном і володарем кубка Росії ЦСКА та віце-чемпіоном Росії Спартаком.

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

Росія
Суперкубок Росії з футболу
Березень 2006
2006 у Росії